Khōst wa Firing är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Baghlan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Khōst wa Firing består i huvudsak av gräsmarker. Runt Khōst wa Firing är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Distrikt i Baghlan